Пер може да се отнася до:
 пер – титла:
 член на Камарата на лордовете в Обединеното кралство,
 член на горната камара във Франция (1815-1848),
 висш аристократ във Франция до края на 18 век;
 Пер - град в Белгия, провинция Лимбург, окръг Маасейк.

Вижте също 

 Пер Лашез
 Пер Лагерквист
 Пер Мертезакер
 Пер Гесле
 Пер Улув Енквист